Лас Пласитас има више значења:

 Лас Пласитас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пласитас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику